Miles [majlz] může být:

příjmení 
 Anthony Miles – anglický šachista
 Milesova obrana – šachové zahájení
 Buddy Miles (1947–2008) – americký rockový hudebník
 Dillwyn Miles (1915–2007) – velšský spisovatel a historik
 Ken Miles (1918–1966) – americký automobilový závodník britského původu
 Robert Miles (Roberto Concina; 1969–2017) – italský skladatel a hudebník
 Sarah Milesová (1941) – britská herečka
 Jonathan Miles (1971) – americký novinář a spisovatel

křestní jméno
 Miles Davis – americký jazzový trumpetista a skladatel

jiné 
 Miles Away – singl zpěvačky Madonny
 Miles Vorkosigan – fiktivní válečník a špión
 Miles Prower – pravé jméno postavy Tails z herní série Ježek Sonic

Rozcestníky - příjmení